Прощайте, мистер Блэк () — южнокорейский драматический телесериал 2016 года, в основу которого взята одноимённая манхва автора Хван Ми На 1983 года, в свою очередь являющаяся интерпретацией романа «Граф Монте-Кристо» в современных реалиях. В главных ролях снялись , , ,  и Сон Чжэ Рим. Телесериал транслируется с 16 марта 2016 года на канале MBC по средам и четвергам.

Сюжет 
Чха Дживон () — морской пехотинец, член группы боевых пловцов-подрывников, а также наследник крупной компании. После того, как его предаёт лучший друг Сон Дже, главный герой Чха Дживон лишается репутации, семьи, невесты и объявляется предателем страны. Ему приходится уехать из Кореи в Таиланд, где знакомится с китаянкой Кайей. У него появляется возможность вернуться на Родину с новым именем, фиктивной женой и желанием отомстить обидчикам.

В ролях 
  — Чха Дживон / Блэк — морской пехотинец, объявленный предателем.
  — Ким Сыван / Кая — фиктивная жена Дживона, отправившаяся вместе с ним в Корею под другим именем.
  — Юн Мари
  — Мин Сонджэ
 Сон Чжэ Рим — Со Уджин

Рейтинги

Примечания 

Драматические телесериалы Республики Корея
Телесериалы Республики Корея 2016 года
Программы телеканала Munhwa Broadcasting Corporation
Экранизации произведений Александра Дюма (отца)
Телесериалы на корейском языке